Любс (Саксония-Анхальт) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Любс (Передняя Померания) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.